Мата́й:

 Матай — имя, например Баисов, Матай.
 Аша Матай — казахстанская певица и актриса.
 Матай — американская певица.

Топоним 
 Матай — село в Аксуском районе Алматинской области Казахстана.
 Матай — железнодорожная станция Казахстанских железных дорог, расположенная в селе Матай.
 Матай — река в Хабаровском крае.
 Матай — исчезнувшее селение в Белогорском районе Крыма.

См. также 
 Матаев